Världsmästerskapet i innebandy för herrar 1998 i Tjeckien var det andra världsmästerskapet i innebandy arrangerat av IFF. Matcherna spelades i Brno och Prag mellan 25 och 30 maj 1998. Sammanlagt 14 länder deltog (8 i A-divisionen och 6 i B-divisionen).

Sverige vann VM-finalen över Schweiz med 10-3 och Finland vann bronset efter seger mot Danmark med 4-1.

Slutställning

A-divisionen

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher 

 Tyskland nedflyttad till B-divisionen till Innebandy-VM 2000

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Matchfakta finalen
Första Perioden

0-1 (03:24) Alex Matt (Thomas Engel) 
1-1 (07:12) Jan-Erik Vaara (Jan Sjödin) 
1-2 (14:50) Alex Matt (ingen assist)

Andra Perioden

2-2 (21:55) Christian Hellström (Michael Östlund) 
3-2 (22:44) Anders Hellgård (Niklas Jihde) 
4-2 (33:16) Christian Hellström (ingen assist) 
5-2 (34:20) Jan-Erik Vaara (Jan Sjödin) 
6-2 (35:32) Adam Lindberg (Magnus Augustsson)

Tredje Perioden

7-2 (46:18) Magnus Augustsson (Niklas Jihde) 
8-2 (49:45) Robert Bodén (Anders Hellgård)
9-2 (54:40) Peter Nilsson (ingen assist) 
10-2 (55:54) Martin Olofsson (ingen assist) 
10-3 (57:51) Thomas Engel (Daniel Telli)

Mest värdefulla spelare 

Priset till turneringens mest värdefulle spelare gick till:
 1998 - Martin Olofsson, Sverige

Resultat B-divisionen

Tabell B-divisionen 

 Lettland kvalificerade sig för A-divisionen till Innebandy-VM 2000.

Källor
Slutställning och resultat på floorball.org

Externa länkar

1998 i Tjeckien
Innebandysäsongen 1997/1998
Sportevenemang i Prag
1998
Internationella innebandytävlingar i Tjeckien
Sport i Brno
Prag under 1900-talet